Catană este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Valeriu Catană (?), jurist moldovean, procuror-general al Republicii Moldova (1998–1999).
 Trupa Catană, trupă română de acrobați.

Vezi și
 Catan